Jesse Waugh (* 6. Mai 1974 in Berkeley, Kalifornien) ist ein amerikanischer Künstler, der im Bereich Malerei, Film, Schreiben und Musik arbeitet. Sein Kurzfilm El Angel wurde auf dem fünften LA Freewaves Festival vorgeführt, das im Museum of Contemporary Art, Los Angeles stattfand. Darüber hinaus sind seine Arbeiten im Fernsehen und in anderen Medien gezeigt worden.

Künstlerischer Werdegang 
Anfang der 1990er Jahre studierte er am Los Angeles City College, Pasadena City College, East Los Angeles College und am City College of San Francisco. In seiner Studienzeit begann Waugh, mit verschiedenen Medien und der Kombinationen verschiedener Kunstarten zu arbeiten. Sein Film El Angel, aufgenommen im Stil eines alten Stummfilms, dokumentiert die Geburt, den Höhepunkt und den Tod der Stadt Los Angeles mit der Botschaft, wie Gier die Kunst und den Kommerz korrumpieren kann. Der Film wurde 1997 auf dem fünften LA Freewaves Festival gezeigt. Nach seinem Abschluss an der San Francisco State University im Jahr 2000 und einer anschließenden Zeit in Europa, kehrte Waugh in die Vereinigten Staaten zurück. Waugh beteiligte sich an der „Master of Fine Arts“-Ausstellung der University of Brighton im Jahr 2015.

Waughs Kurzfilme und seine Arbeiten der Bildenden Kunst wurden zur Illustration didaktischer Projekte genutzt. Er schuf sogenannte „künstlerische Prismen“, die 2009 als Lehrmaterial in der BBC-Dokumentarfilm-Fernsehserie Rocket Science verwendet wurden. 2012 wurde sein Film über den Amazonas-Regenwald in Folge 1 der Serie Access 360° World Heritage im Sender National Geographic Channel verwendet. Eines seiner Gemälde, eine Replik eines Gemäldes von Martin Johnson Heade, wurde als Buchcover für Lauren Walden Rabbs Roman The Rise and Fall of the Trevor Whitney Gallery verwendet.

Konzeptueller Stil 
Waugh bezieht sich in seiner Kunst auf den vom lateinischen pulcher(schön) abgeleiteten Begriff „pulchrism“, der auf The Athenaeum und die Tagebücher von John Barton zurückgeht, um sein Werk zu beschreiben. Er definiert den Begriff als eine Kunsttheorie, die „Schönheit zum Zweck von Kunst idealisieren“ soll. Dieser „Pulchrism“, wie ihn Waugh nennt, steht im Gegensatz zu der Stuckisten-Bewegung und der „Feier des Hässlichen“, die nach seiner Ansicht im angloamerikanischen Modernismus propagiert wurde.

Film 
 1997 El Angel, Fifth L.A. Freewaves Festival
 2003 Kunstfilm Nanay, Center for Environmental Studies, Brown University, Rhode Island
 2008 Kunstfilme El Angel und Hydrophobe, Pill Awards (Filmpreis), New York

Bildende Kunst 
 1997 Einzelausstellung Free Exhibition Not Prostitution Gallery, Los Angeles
 2015 Gruppenausstellung Posthumous, University of Brighton
 2015 Ausstellung Butterflies, Ingeborg Verlag, Horn-Bad Meinberg
 2015 Gruppenausstellung, Beauty Sublime, Grand Parade Gallery, Brighton

Schriftstellerische Werke 
 Jesse Waugh: Portrait of an Artist and His Strivings for Pulchrism (2011), ISBN 978-1-62154-566-8
 Pulchrism: Championing Beauty as The Purpose of Art (2015), ISBN 978-1-943730-04-9
 Gemälde: 2013 (2013), ISBN 978-1-63041-227-2
 Gemälde: 2014 (2015)
 Gemälde: 2015 (2016)

Einzelnachweise

Weblink 
 Offizielle Internetseite

Künstler (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1974
Mann